C2 (tamanho de papel)
C2 (humorista)

Outros
StarOne C2
Coca-Cola C2
Citroën C2